

Cinema
Let Go – film del 2006 diretto da Bonnie Hunt 
Let Go – film del 2011

Musica 
 Let Go – album di John Fahey del 1983
 Let Go – traccia dell'album The Revölution by Night dei Blue Öyster Cult del 1983
 Let Go – singolo dei Cheap Trick del 1989, dall'album Lap of Luxury
 Let Go – traccia dell'album Act Your Age degli Home Grown del 1998
 Let Go (The Last Chapter) – traccia dell'album Frozen dei Sentenced del 1998
 Let Go – traccia dell'album Call to Arms degli Sick of It All del 1999
 Let Go – traccia dell'album Pass Out of Existence dei Chimaira del 2001
Let Go – album di Avril Lavigne del 2002
Let Go – album dei Nada Surf del 2002
Let Go – singolo dei Frou Frou del 2002
 Let Go (The Last Chapter) – traccia dell'album Unstable degli Adema del 2003
 Let Go – traccia dell'album Prime Time dei FireHouse del 2003
 Let Go – traccia dell'album Being Somebody dei Liberty X del 2003
 Let Go – traccia dell'album Downside Up dei Siouxsie and the Banshees del 2004
 Let Go – album di Charlie Byrd del 2005
 Let Go – singolo di Joy Denalane del 2006, dall'album Born & Raised
 Let Go – traccia dell'album V di Vanessa Hudgens del 2006
 Let Go – traccia dell'album In My Own Words di Ne-Yo del 2006
 Let Go – traccia dell'album This Crazy Life di Joanna Pacitti del 2006
 Let Go – traccia dell'album The Awakening dei Caliban del 2007
 Let Go – singolo di Paul van Dyk del 2007
Let Go – singolo dei Sonohra del 2011, dall'album A Place for Us
Let Go – singolo di deadmau5 del 2016
 Let Go – singolo di Central Cee del 2022